Chiarano – comune italiano nella provincia di Treviso in Veneto.
 Chiarano – frazione del comune di Arco nella provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige.
 Chiarano – frazione del comune di Veroli nella provincia di Frosinone nel Lazio.

 Serra Rocca Chiarano – vetta di 2262 m nel gruppo montuoso dei Monti Marsicani nell'Appennino abruzzese.